Le qualificazioni del singolare maschile dell'Australian Open 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lorenzo Sonego (ultimo turno)
  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (ultimo turno)
  Casper Ruud (primo turno)
  Prajnesh Gunneswaran (qualificato)
  Lukáš Lacko (primo turno)
  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Juan Ignacio Londero (secondo turno)
  Peter Polansky (ultimo turno)
  Lloyd Harris (qualificato)
  Jason Jung (secondo turno)
  Marco Trungelliti (ultimo turno)
  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Yannick Maden (primo turno)
  Miomir Kecmanović (qualificato)

  Thiago Monteiro (ultimo turno)
  Quentin Halys (primo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno)
  Ramkumar Ramanathan (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
  Rogério Dutra Silva (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (qualificato)
  Simone Bolelli (primo turno)
  Carlos Berlocq (primo turno)
  Stefano Travaglia (qualificato)
  Noah Rubin (secondo turno)
  Dennis Novak (primo turno)
  Constant Lestienne (primo turno)
  Lukáš Rosol (secondo turno)
  Thanasi Kokkinakis (qualificato)

Qualificati 

  Tatsuma Itō
  Christopher Eubanks
  Bjorn Fratangelo
  Daniel Evans
  Henri Laaksonen
  Prajnesh Gunneswaran
  Gleb Sakharov
  Stefano Travaglia

  Rudolf Molleker
  Thanasi Kokkinakis
  Lloyd Harris
  Luca Vanni
  Mitchell Krueger
  Viktor Troicki
  Kamil Majchrzak
  Miomir Kecmanović

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16 

Australian Open 2019